Näsbyholm kan syfta på:

 Näsbyholms slott – ett slott i Gärdslövs socken i Trelleborgs kommun
 Näsbyholms station - en före detta station på Malmö-Ystad järnväg strax nordväst om Näsbyholms slott
 Näsbyholms herrgård – ett gods i Härads socken, Strängnäs kommun